Iselin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Henri-Frédéric Iselin (1825–1905), fransk skulptör
 Isaak Iselin (1728–1782), schweizisk filosof

Schweiziska efternamn